Hirigoyen ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-France Hirigoyen (* 1948), französische Autorin, Psychotherapeutin und Familientherapeutin
 William Gayraud-Hirigoyen (1898–1962), französischer Rugby-Spieler, Skeleton- und Bobsportler